Валуйчик — топоним.

 Валуйчик — село в Красногвардейском районе Белгородской области России.
 Валуйчик — старый вариант названия села Валуй в Коломыцевском сельском поселении Красногвардейского района Белгородской области России.
 Валуйчик — малая река в Белгородской области, правый приток Валуя (бассейна Оскола).

См. также